Burg Taubenberg steht für:
 Burgstall Taubenberg (Bayern)
 Burg Taubenberg (Breitau), Sontra-Breitau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen